

Codici 
 FR1 – codice NUTS della Zone d'études et d'aménagement du territoire della Région Parisienne

Trasporti 
 FR1 – Ferrovia regionale del Lazio

Altro 
 Renault FR1 – Un autobus da turismo prodotto da Renault V I.